A1, A 1 oder A-1 steht für:

 eine Adresse in den Mannheimer A-Quadraten
 ein genormtes Papierformat (DIN 476/ISO 216), siehe Papierformat
 eine Bahnlinie in Hamburg und Schleswig-Holstein, siehe AKN Eisenbahn #Streckennetz
 die Fahrerlaubnisklasse für Leichtkrafträder bis 125 cm³, siehe Führerschein
 Jet Fuel A-1, siehe Kerosin
 NGC 3603 A1, der bislang einzige bekannte Stern mit mehr als 100 Sonnenmassen, siehe NGC 3603
 eine Modulationsart bei der Amplitudenmodulation, siehe Amplitudenmodulation #Kurzbezeichnungen
 eine Variante des Blutgruppen-Allels A im AB0-Blutgruppen-System, siehe AB0-System
 ein Schwierigkeitsgrad beim technischen Klettern, siehe Schwierigkeitsskala (Klettern) #Technisches Klettern
 eine Besoldungsgruppe für Beamte in Deutschland, siehe Einfacher Dienst
 eine Niveaustufe des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen, siehe Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen
 A1, Seegebiet im GMDSS, siehe Global Maritime Distress and Safety System#Seegebiete A1 bis A4
 eine veraltete Bezeichnung des primären auditiven Cortex, inzwischen als Core bezeichnet
 eine Klasse für die Übertragungsgeschwindigkeit von SD-Karten
 Die Entsendebescheinigung A 1 im Sozialversicherungsrecht

Firmen, Organisationen, Produkte:
 A1 (Band), eine britische Boygroup
 A-1 (Musikvertrieb), ein ehemaliger US-amerikanischer Vertrieb von Schallplatten im Besitz von Art Rupe
 Bregenz Handball, österreichischer Handballverein
 A1 Ethniki, griechische Basketball-Meisterschaft
 A1GP, ehemalige Formel-Auto-Rennserie
 A1Plus Filmproduktion, Hersteller von Fernseh- und anderen Filmproduktionen
 A1 Steam Locomotive Trust, ein Verein für eine Museumsbahn
 A1 Steak Sauce, eine vor allem im englischsprachigen Raum bekannte Steaksauce
 A1 Telekom Austria Group (A1), österreichisches Telekommunikationsunternehmen mitsamt seinen länderspezifischen Tochtergesellschaften
 A1 Telekom Austria
 A1 Belarus
 A1 Bulgaria
 A1 Hrvatska
 A1 Slovenija
 A1 Verlag, Münchener Verlag
 Aggregat 1, ein Raketenprojekt im Dritten Reich
 AMX International AMX, Flugzeug, in der brasilianischen Armee A-1
 Antonow A-1, sowjetisches Flugzeug
 Audi A1, Kleinwagen von Audi
 AVM A1-Card, der Produktname der Berliner Firma AVM GmbH für eine ISDN-Karte
 Curtiss A-1, US-amerikanisches Amphibienflugzeug
 Douglas A-1, US-amerikanischer Jagdbomber
 L1 A1, ein britisches Selbstladegewehr
 L1 A1 (Granatwerfer), eine einfach aufgebaute militärische Waffe zum Abfeuern von Granaten
 LNER-Klasse A1 Peppercorn, eine britische Dampflokbaureihe
 Merzario A1, ein Formel-1-Rennwagen des italienischen Rennstalls Team Merzario (1978)
 Sony Alpha 1, ein Kameragehäuse von Sony

Autobahnen und Fernstraßen:
 Bundesautobahn 1 in Deutschland
 West Autobahn in Österreich
 Autobahn A1 (Schweiz) in der Schweiz
 Ring Road (Afghanistan) in Afghanistan
 Autostrada A1 (Albanien) in Albanien
 Avenida General Paz in Argentinien
 Autobahn 1 (Algerien) in Algerien
 Autobahn 1 (Belgien) in Belgien
 A1 (Bosnien und Herzegowina) in Bosnien und Herzegowina
 A1 (Botswana) in Botswana
 Awtomagistrala Trakija in Bulgarien
 A1 (Elfenbeinküste) in der Elfenbeinküste
 Autoroute A 1 in Frankreich
 Aftokinitodromos 1 in Griechenland
 Autostrada A1 (Italien) in Italien
 A1 (Kasachstan) in Kasachstan
 A1 (Kenia) in Kenia
 Autocesta A1 in Kroatien
 Autoceļš A1 in Lettland
 Liste der Fernstraßen in Litauen in Litauen
 Autoroute 1 (Luxemburg) in Luxemburg
 Autobahn A1 (Namibia) in Namibia
 Rijksweg 1 in den Niederlanden
 A1 (Nigeria) in Nigeria
 Autostrada A1 (Polen) in Polen
 Autoestrada A1 in Portugal
 Autostrada A1 (Rumänien) in Rumänien
 Autoput A1 in Serbien
 Avtocesta A1 in Slowenien
 Autovía A-1 in Spanien
 Interstate A-1 in den USA
 A1 road im Vereinigten Königreich
 A1 (Zypern)

a 1, a1 steht für:
 den Ton a in der eingestrichenen Oktave, siehe Kammerton

α1 oder α-1 steht für:
 α1-Adrenozeptor, ein Protein-gekoppelter Rezeptor
 α-1-Antitrypsin, ein Akute-Phase-Protein

A1